Lampl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lampl (* 1961), österreichischer Wirtschaftsjournalist
 Cody Lampl (* 1986), US-amerikanisch-deutscher Eishockey-Spieler
 Franz Lampl (1883–1943), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Fritz Lampl (1892–1955), österreichischer Schriftsteller
 Harry Lampl (* 1987), österreichischer Schauspieler
 Jeanne Lampl-de Groot (1895–1987), niederländisch-österreichische Psychoanalytikerin
 Lorenz Lampl (* 1955), deutscher Oberstarzt und Leiter der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin im Bundeswehrkrankenhaus Ulm
 Roman Lampl (1900–1965), deutscher Landwirt, Verwaltungsbeamter und Politiker (Bayernpartei), MdB
 Rudolf Lampl (1872–1948), österreichischer Jurist und Feuerwehrfunktionär
 Sixtus Lampl (* 1941), deutscher Kunsthistoriker, Musikwissenschaftler, Publizist und Gründer des Orgelmuseum Valley

Lampl heißen folgende geographischen Objekte:
 Lampl (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Lampel
 Lambl